Knight steht für:

 Knight, britischer Adelstitel
 Knight (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Wartburg Knight, Exportname des Wartburg 353
 Knight & Kilbourne Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 F. D. Knight & Son, US-amerikanischer Automobilhersteller

geographische Objekte:
 Knight-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Knight Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktika

Siehe auch:
 Knight Island, Inseln
 Knight Rider (Begriffsklärung)
 Knightsche Unsicherheit, wirtschaftswissenschaftlicher Terminus
 Knights
 Knight’s Tram, Waldbahn in Neuseeland